El término convertidor puede referirse a:

Electricidad
convertidor de fase

Electrónica
convertidor analógico-digital
convertidor digital-analógico
convertidor de potencia

Mecánica
convertidor de par

Siderurgia
convertidor Thomas y Bessemer